Мужская работа:
 «Мужчины за работой» (также: «Мужская работа»; ) — американский фильм 1990 года.
 «Альфа: Антитеррор. Мужская работа» — компьютерная игра.
 «Мужская работа» — российский телесериал 2001 года.
 «Мужская работа» () — фильм Алекси Салменперя 2007 года.